Rubije so naselje v Občini Komen.

Sklici in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Sloveniji

Naselja Občine Komen